Localidades do Reino Unido
Marshfield (Gloucestershire) 
Marshfield (Newport)

Localidades nos Estados Unidos
Marshfield (Indiana)
Marshfield (Maine)
Marshfield (Massachusetts)
Marshfield (Missouri)
Marshfield (Nova Iorque)
Marshfield (Vermont) 
Marshfield (Wisconsin)
Marshfield Station 

Desambiguações de topônimos